AETR ist die Abkürzung für:
 Accord Européen sur les Transports Routiers, deutsch „Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals“, bestimmt grenzübergreifend die Lenk- und Ruhezeiten für Berufskraftfahrer bei LKW-Transporten und im Busverkehr. Siehe AETR-Abkommen.
 Advanced Engineering Test Reactor, heute kurz Advanced Test Reactor, ein Nuklarforschungsreaktor am Idaho National Laboratory
 Advanced Epithermal Thorium Reactor, ein Nuklearforschungsreaktor am Santa Susana Field Laboratory (SSFL) in Kalifornien

AETR